EMD peut désigner :
 European Marketing Distribution, la première centrale d'achat d'Europe;
 EMD, un trio de musique pop suédois ;
 Electro-Motive Diesel, un constructeur ferroviaire spécialisé dans la fabrication de locomotives ;
 Earth mover's distance, parfois appelée distance du cantonnier en français, une distance mathématique entre deux distributions (lois de probabilité), ou entre deux vecteurs ;
 École des mines de Douai, en France ;
 , un standard IATA permettant le suivi de services annexes à un vol aérien ;
 Enquête Ménages-Déplacements, une méthode d'enquête qui est la photographie des déplacements d'une population à un instant précis ;
 Exact Match Domain, un nom de domaine qui correspond exactement à une requête de recherche ;
Ecole de Commerce et de Management, école de commerce française située à Marseille.